Roble ist der Familienname folgender Personen:

 Greisys Roble (* 2000), kubanische Leichtathletin
 Mohamed Hussein Roble (* 1963), somalisch-schwedischer Politiker und Premierminister Somalias
 Stephanie Roble (* 1989), US-amerikanische Seglerin